Венсесла́у Брас Пере́йра Го́мис (; 26 февраля 1868, Сан-Каэтано-да-Варгем-Гранде, Минас-Жерайс, Бразильская империя — 16 мая 1966, Итажуба, Минас-Жерайс, Бразилия) — бразильский государственный деятель, адвокат и прокурор, девятый президент Бразилии (1914—1918).

Биография

Ранние годы 
Родился в семье мэра города Сан-Каэтано-да-Варгем-Гранде, который позже в его честь был переименован в Бразополис. Окончив в 1890 году Юридический факультет университета Сан-Паулу, начал юридическую практику. Затем становится и прокурором и мэром города Монти-Санту-ди-Минас, мэром Жакуи.

В 1892 году был избран депутатом в законодательную ассамблею Минас-Жерайса, в 1896 — федеральным депутатом. С 1898 по 1902 год занимал пост министра внутренних дел и юстиции Минас-Жерайса (в правительстве Силвиану Брандана). В 1903 году вновь занял кресло федерального депутата.

В 1909—1910 годах занимал пост губернатором штата Минас-Жерайс. В 1910 году был избран на пост вице-президента Бразилии, одновременно являлся президентом Сената Бразилии.

На посту президента 
Занял пост президента Бразилии 15 ноября 1914 года как компромиссный кандидат, который устроил все штаты Бразилии, , получив 532 107 голосов против 47 782 голосов, отданных за Руя Барбосу.

Важным событием периода его президентства стало подавление восстания Контестаду в 1915 году, вспыхнувшего на юге страны, на границе штатов Парана и Санта-Катарина. Разбить повстанцев, доведённых до отчаяния нищетой и безразличием властей, удалось только ценой множества жертв, благодаря войсковой операции с участием 6 тысяч солдат и применением пушек, пулемётов и авиации. В 1916 году по инициативе президента была точно определена граница между двумя штатами.

Во время правления Браса 26 октября 1917 года Бразилия официально объявила войну Германии и вступила в Первую мировую войну, однако её роль ограничилась лишь обеспечением союзников товарами и морским транспортом: бразильские генералы, осознавая слабость армии, которая не могла справиться даже с крестьянским восстанием, отказались посылать войска в Европу в помощь Антанте.

В экономической политике вследствие трудностей с импортом промышленных товаров из Европы способствовал национальной индустриализации, однако в целом Бразилия оставалась аграрной страной. 

Он также столкнулся с несколькими попытками военных захватить власть, в том числе восстанием сержантов (1915), в котором участвовал младший офицерский состав. Другие заметные события президентства Браса — эпидемия испанского гриппа, унёсшая жизни 15 тысяч бразильцев, и принятие конгрессом Гражданского кодекса 1 января 1917 года.

Память 
Имя Венсеслау Браса носят муниципалитет Президенти-Венсеслау в штате Сан-Паулу, а также одноимённые муниципалитеты Венсеслау-Брас в штатах Минас-Жерайс и Парана.

Факты 
 Является одним из самых долгоживущих руководителей глав государств и правительств в мире.
 Самый долгоживущий президент Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Venceslau Brás Pereira Gomes

Президенты Бразилии
Вице-президенты Бразилии
Президенты Сената Бразилии
Юристы Бразилии
Лидеры стран-участниц Первой мировой войны
Выпускники Университета Сан-Паулу
Члены Палаты депутатов Бразилии
Депутаты Законодательного собрания штата Минас-Жерайс
Губернаторы штата Минас-Жерайс
Мэры Белу-Оризонти